Каденс Люкс (, род. 23 апреля 1992 года, Нью-Йорк, США) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась в апреле 1992 года в Нью-Йорке. Средняя из трёх дочерей в семье. Первая работа — на станции обслуживания. Затем начала выступать ню в интернете. Как порноактриса дебютировала в феврале 2013 года, в возрасте 21 года, для сайта Mofos.

Работала с такими компаниями, как Forbidden Fruits Films, Hustler, 3rd Degree, Evil Angel, Zero Tolerance, Lethal Hardcore, Digital Sin, New Sensations, Reality Kings, Elegant Angel, Blacked, Naughty America, Girlfriends Films, Kink.com.

В ноябре 2016 года стала девушкой месяца порносайта Girlsway.

В 2017 году была дважды номинирована на AVN Awards: в категории «лучшая сцена лесбийского секса» за фильм Lesbian Fantasies (с Амарой Романи) и в категории «лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за фильм Sorority Sex Party Experience. В 2018 году снова была представлена на AVN Awards в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильм The Faces of Alice, вместе с Сарой Лав, Эй Джей Эпплгейт, Далией Скай, Сереной Блэр, Мелиссой Мур, Кимми Грейнджер, Дарси Дольче, 
Кристен Скотт и Бри Дэниелс.

Снялась более чем в 220 фильмах.

Избранная фильмография 
 Against My Religion,
 Caught Being Naughty,
 Deep Delivery,
 Evil Squirters 3,
 Faces Of Cum 2,
 Girl Squirt,
 Interracial Icon 6,
 Kittens and Cougars 12,
 Meet My Girlfriend,
 Private Cleaning,
 Vegas Sins.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Девушки Girlsway